Babyboom (demografie), geboortegolf ("boomer" is oorspronkelijk een verkorting van "babyboomer" maar wordt in jongerentaal wel voor oudere en ouderwetse personen gebruikt) 
 Oké boomer, een internetmeme
 een Amerikaanse marineterm voor een kernonderzeeër
 Boomer (Battlestar Galactica), een personage uit Battlestar Galactica
 Boomer (hond), onofficiële naam van een klein en elegant hondje, ontstaan door het kruisen van verschillende kleine hondenrassen zoals de shih tzu, de maltezer, de lhasa apso, de bolognezer, de yorkshireterriër of de bichon frisé.